Запоте Чико има више значења:

 Запоте Чико (Еспинал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Запоте Чико (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику